Joe McClelland ist der Name folgender Personen:

* Joe McClelland (Fußballtrainer) (Joseph Bentley McClelland; 1885–1964), englischer Fußballtrainer
 Joe McClelland (Fußballspieler) (Joseph McClelland; 1935–1999), schottischer Fußballspieler